Le terme Peugeot 104 désigne :
 un modèle automobile ;
 un modèle de cyclomoteur.